: groupe de musique indonésien

Toponyme 
 Samsons, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Samsons-Lion ;
 Samsons-Lion, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme